Der Begriff Elongation (aus lateinisch , wörtlich „entfernen“ oder „fernhalten“) wird in folgenden Zusammenhängen benutzt:

 in der Astronomie den von der Erde aus gesehenen Winkelabstand eines Himmelskörpers von der Sonne, siehe Elongation (Astronomie)
 in der Biologie:
 die Verlängerung der Aminosäurenkette während der Proteinbiosynthese, siehe Elongation (Translation)
 der letzte [Übertragungs-]Schritt während der sogenannten RNA-Biosynthese, siehe Elongation (Transkription)
 in der Medizin die scheinbare oder tatsächliche Längenzunahme eines Blutgefäßes mit entsprechend geschlängeltem Verlauf, beispielsweise die Elongation der Aorta descendens
 in der Physik (Akustik) die gegenwärtige Auslenkung einer Schwingung aus seiner Ruhelage
 in der Zahnmedizin die echte oder scheinbare Verlängerung eines Zahnes durch „Herauswachsen“ aus dem Zahnfach

Siehe auch: